

Bośnia i Hercegowina 
 Petrovice – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Kalesija

Czechy 
W Czechach znajduje się 10 gmin o nazwie Petrovice, kilkanaście miejscowości, kilka nazw zawierających słowo Petrovice, np:
 Petrovice – miejscowość w Czechach, w powiecie Bruntál
 Petrovice u Karviné, pol. Piotrowice koło Karwiny – miejscowość w Czechach, w powiecie Karwina
 Petrovice (Praga) – część Pragi
 Petrovice (powiat Hradec Králové)
 Petrovice – gmina w Czechach, w powiecie Uście nad Łabą, w kraju usteckim
 Petrovice – wieś, w gminie Skorošice, położona w kraju ołomunieckim, w powiecie Jesionik, w Czechach
 Petrovice – gmina w Czechach, w powiecie Znojmo, w kraju południowomorawskim

Słowacja 
 Petrovice (Słowacja) – miejscowość na Słowacji